Али Соу е гамбийски футболист, нападател на Анкарагюджю под наем от Ростов.

Професионална кариера 
Юноша на Гамтел Гамбия от 2010, през 2013 преминава в школата на Киево Верона Италия, където играе главно за младежкия отбор на веронци, но успява да дебютира в Серия А на 12 май същата година, изигравайки общо два мача за първия тим. Преминава в Юве Стабиа Италия през юли 2013, където остава до юни 2014. През юли 2014 преминава под наем в Пескара Италия, където остава до началото на февруари 2015, когато се завръща в Киево. Малко по-късно същия месец е даден под наем на Латина Италия до края на сезона. В края на август 2015 преминава под наем в Модена Италия. През януари 2016 е даден под наем в Лече Италия до края на сезона. През юли 2016 е даден под наем на Прато Италия, а през януари 2017 е под наем във Вибонезе Италия. През юли 2017 е даден под наем на Скендербеу Албания, където за пръв път в своята кариера играе в европейските турнири като даже отбелязва и гол. Избран е за играч на Албанската Суперлига за месец октомври 2017. Изиграва общо 33 мача с 21 гола за албанския тим като печели шампионска титла на Албания за сезон 2017/18 и е голмайстор на първенството. Завръща се в Киево Верона, а на 5 септември 2018 преминава под наем в тима на ЦСКА. В края на януари 2019 е закупен от ЦСКА.На 16 февруари 2021 е даден под наем на Ростов Русия с опция за бъдеща продажба.

Дебютира за националния отбор на Гамбия на 10 август 2011 в приятелски мач срещу Конго. Изиграва общо 5 мача за Гамбия.

Отличия 
 Най-добър чужденец в efbet Лига за 2020 г. – церемония „Футболист на годината“

 ЦСКА (София)
 Купа на България (1): 2021

Източници

Външни препратки 
 Профил на играча в fcCSKA.com

Гамбийски футболисти
Футболисти на ПФК ЦСКА (София)